Il singolare del torneo di tennis Bologna Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Jordi Burillo che ha battuto in finale Andrej Čerkasov 7-6(4), 6-7(7), 6-1.

Teste di serie 

 Wayne Ferreira (quarti di finale)
 David Wheaton (primo turno)
 Jaime Oncins (primo turno)
 Andrej Čerkasov (finale)

 Renzo Furlan (secondo turno)
 Franco Davín (quarti di finale)
 Brett Steven (primo turno)
 Richard Fromberg (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Bologna Outdoor 1993
ATP Tour 1993